Ежи Качмарек (,  Любско, Польша) — польский фехтовальщик-рапирист. Олимпийский чемпион 1972 года в Мюнхене. Трёхкратный серебряный призёр Чемпионатов мира по фехтованию в командной рапире. Чемпион мира среди юниоров 1968 года.

Биография 
Родился в 1949 году в небольшом польском городке Любско. В 1968 году выиграл молодёжное первенство мира по фехтованию на рапире, тем самым открыл себе дорогу во взрослую команду, с которой три раза становился серебряным призёром Чемпионатов мира. В 1972 года на Олимпийских играх в Мюнхене завоевал в командном первенстве по рапире золотую олимпийскую медаль. (Состав команды: Витольд Войда, Аркадиуш Годель, Марек Домбровский и Лех Козеёвский). Также в составе команды становился двукратным Чемпионом Польши.

После завершения карьеры он перебрался в Германию, где стал работать тренером в берлинских фехтовальных клубах.

Ссылки 
 Биография на сайте Олимпийского комитета Польши 
 Профиль на сайте databaseolympics.com 

Фехтовальщики Польши
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы Польши по фехтованию